Echarri-Aranaz (baskiska: Etxarri-Aranatz) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Echarri-Aranaz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Echarri-Aranaz är varierad. Echarri-Aranaz ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Urbasa,  meter över havet,  km sydväst om Echarri-Aranaz. Runt Echarri-Aranaz är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Altsasu,  km väster om Echarri-Aranaz. I omgivningarna runt Echarri-Aranaz växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra